Academy of the Sacred Heart ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Academy of the Sacred Heart (Grand Coteau), Louisiana, ID-Nr. 75002079
 Academy of the Sacred Heart (Grosse Pointe Farms), Michigan, ID-Nr. 87001061